Internazionali BNL d’Italia 2011 (kobiety)
 Internazionali BNL d’Italia 2011 (mężczyźni)